L'ensemble paroissial d'Auxonne est devenu en 2006 la paroisse d'Auxonne. C'est l'une des 6 paroisses du doyenné de la Plaine de Saône, et des 60 du diocèse de Dijon. Son administration est faite depuis deux sites auxonnais, le 9 rue Guébriant et le 7 rue Joseph Magnien.

Toponymie 

La paroisse tient son nom d'Auxonne, ville principale et siège de la communauté.

Organisation 

La paroisse s'étend sur 16 communes (13 avec clochers donc anciennes paroisses). Le culte est célébré, suivant un calendrier préétabli, dans les églises et chapelles hospitalières de la paroisse.

Personnel pastoral 

La paroisse est desservie par un curé aidé d'un vicaire, un diacre et une équipe d'animation paroissiale composée de laïcs.

Notes et références

Voir aussi 
Auxonne
Diocèse de Dijon
Province ecclésiastique de Dijon

Auxonne